Хе́ррик или Ге́ррик (Herrick) — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Геррик, Роберт (1591—1674) — английский поэт.
 Геррик, Роберт (1868—1938) — американский писатель и педагог.
 Херрик, Сэмюэл (1910—1974) — американский астроном.